Eublaberus är ett släkte av kackerlackor. Eublaberus ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättekackerlackor
Eublaberus